Dulliker ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Dulliker (1746–1820), Schweizer Grossrat
 Karl Christoph Dulliker (1645–1726), Schweizer Schultheiss